— крупный астероид группы атонов, околоземный объект и потенциально опасный астероид. Обладает хорошо определённой орбитой, дуга наблюдения составляет 7 лет, параметр неопределённости равен 0. Открыт 1 апреля 2005 года в обзоре Сайдинг-Спринг при видимой звёздной величине 18,1 при наблюдениях на 0,5-метровом Уппсальском телескопе.

При абсолютной звёздной величине 16,4 оценка диаметра астероида равна 1,6 км (с точностью до множителя 2).  является одним из крупнейших потенциально опасных астероидов, крупнейший среди открытых в 2005 году. 21 июня 2012 года астероид прошёл мимо Земли на расстоянии 0,043963 а.е. В течение сближения астероид исследовался с помощью радаров комплексов Голдстоун и Аресибо.

Примечания

Ссылки 
 

Атоны (астероиды)
Потенциально опасные астероиды